Джей-ліга 1998 — 6-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нарадзакі Сейґо
 Сома Наокі
 Танака Макото
 Акіта Ютака
 Оно Сіндзі
 Оку Дайсуке
 Фудзіта Тосія
 Нанамі Хіросі
 Дунга
 Накаяма Масасі
 Янагісава Ацусі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1998 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу